David Pulkkinen – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Kati Pulkkinen – ex fondista finlandese
 Teemu Pulkkinen – hockeista su ghiaccio finlandese